Das Regions Morgan Keegan Championships 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Februar 2007 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Buenos Aires die Copa Telmax gespielt. Ersteres gehörte genau wie die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Tommy Haas, der dieses Jahr als Setzlistenzweiter erneut den Titel gewann. Im gesamten Turnierverlauf gab er keinen Satz ab und im Finale schlug er den Setzlistenersten Andy Roddick ebenfalls ohne Satzverlust. Haas gewann nach 1999 und 2006 seinen dritten Titel in Memphis. Für ihn war es der elfte Titel der Karriere und der erste in der Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, Ivo Karlović und Chris Haggard, spielten nicht erneut zusammen; nur Haggard nahm am Doppel teil und schied dort in der ersten Runde aus. Eric Butorac und Jamie Murray besiegten im Finale Julian Knowle und Jürgen Melzer, die an Position 2 gesetzt waren.  Sie sicherten sich damit ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für beide war es auch insgesamt der zweite Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 732.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 757.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)